Underklass kan syfta på:

 Underklass (biologi) – indelning i Systema naturae 
 Underklass – en samhällsklass som omfattar arbetare, se Arbetarklass
 Underklass (programmering) – ett begrepp inom objektorienterad programmering